Alexandre Lachevardière (1795-1855) : libraire-imprimeur-éditeur français;
 Alexandre-Louis Lachevardière (1765-1828) : homme politique français, père du précédent;
 Louis-Balthazar de La Chevardière (1730-1812) : éditeur de musique français, père du précédent.